Regierung Thorning-Schmidt steht für folgende Regierungen von Dänemark:

 Regierung Thorning-Schmidt I, Koalition aus Sozialdemokraten, Sozialliberalen und Sozialistischer Volkspartei (2011 bis 2014)
 Regierung Thorning-Schmidt II, Koalition aus Sozialdemokraten und Sozialliberalen (2014 bis 2015)